

Patronyme 

 Jacques Favino (1922-), luthier parisien d'origine italienne ;
 Pierfrancesco Favino (1969-), acteur italien.

Plante 
 , plante fourragère et source d'engrais.
Patronyme italien